Со́болевка — топоним

Населённые пункты 
Белоруссия
 Соболевка — деревня в Борисовском районе Минской области.
 Соболевка — деревня в Климовичском районе Могилёвской области.

Россия
 Соболевка — село в Валуйском районе Белгородской области.
 Соболевка — посёлок в Козульском районе Красноярского края.
 Соболевка — деревня в Уярском районе Красноярского края.
 Соболевка — село в Каменском районе Пензенской области.
 Соболевка — железнодорожная станция (населенный пункт)  в Петровском районе Саратовской области, упразднена в 2016 г.
 Соболевка — деревня в Инжавинском районе Тамбовской области.
 Соболевка — деревня в Нелидовском районе Тверской области.
 Соболевка — деревня в Воловском районе Тульской области.

Украина
 Соболевка — село в Липовецком районе Винницкой области.
 Соболевка — село в Тепликском районе Винницкой области.
 Соболевка — село в Брусиловском районе Житомирской области.
 Соболевка — село в Коростенском районе Житомирской области.
 Соболевка — село в Романовском районе Житомирской области.
 Соболевка — село в Броварском районе Киевской области.
 Соболевка — село в Макаровском районе Киевской области.
 Соболевка — село в Котовском районе Одесской области.
 Соболевка — село в Купянском районе Харьковской области.
 Соболевка — село в Волочисском районе Хмельницкой области.
 Соболевка — село в Шполянском районе Черкасской области.

Другое 
 Соболевка — железнодорожная станция Приволжской железной дороги.
 Соболевка — микрорайон в Хостинском районе города Сочи

Реки 
 Соболевка (приток Витима) — река в Красночикойском районе Забайкальского края;
 Соболевка (приток Улуюла) — река в Томской области;
 Соболевка (приток Чижапки) — река в Томской области;
 Соболевка (приток Чуи);
 Соболевка — река в Тернейском районе Приморского края